Polonnaruwa (stad); een stad in het centrale deel van Sri Lanka
Polonnaruwa (district); een district in het centrale deel van Sri Lanka